Кушман — струмок в Удмуртії (Росія), права притока Чепци
 Кушман — колишнє село, Ярський район, Удмуртія (Росія)

Див. також 
 Кушманське городище